Labra ist der Familienname folgender Personen:

 Onofre Jarpa Labra (1849–1940), chilenischer Maler, siehe Onofre Jarpa
 Yuri Labra (* 1998), peruanischer Leichtathlet